Michael Steele peut désigner :

 Michael Steele (née en 1955), musicienne américaine ;
 Michael S. Steele (né en 1958), homme politique républicain des États-Unis ;
  (1861-1946), homme politique canadien.